Heimrich ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Heimrich (1924–2011), deutscher Maler und Grafiker 
 Mira Heimrich (* 1995), deutsche Volleyballspielerin
 Peter Heimrich (* 1970), deutscher Politiker (SPD)
 Raoul Heimrich (* 1964), deutscher Filmregisseur
Siehe auch:
 Heimrichstisch (ein Bodendenkmal in Weimar)